Nacaome kan syfta på:

Honduras 

 Nacaome (kommun), Departamento de Valle, 
 Nacaome (departementshuvudort), Departamento de Valle,